ELEX — компьютерная ролевая игра в жанре Action/RPG, разработанная студией Piranha Bytes, издатель THQ Nordic. Игра вышла на платформах PlayStation 4, Microsoft Windows и Xbox One 17 октября 2017. Игровой мир представляет собой множество научно-футуристических и средневековых локаций, в которых игроки могут использовать холодное и огнестрельное оружие, а также магию против врагов.

Сюжет 
Действие происходит на планете Магалан, разделённой на четыре региона, полностью отличные друг от друга. Сюжет начинается после падения метеорита, принёсшего огромные разрушения и таинственный элемент «elex», способный привести машину в действиe и наделить магической силой.

Главный герой (первый не-безымянный протагонист Piranha Bytes) — Джакс, командор фракции Альбов, в одночасье лишившийся всего в результате заговора. Из-за этого Джаксу приходится вести борьбу с бывшей фракцией и скрывать свою истинную личность.

Герой может сотрудничать и в конечном счёте вступить в одну из трёх игровых фракций:
 Берсерки отказались от современных технологий, вместо этого найдя способ очищать почву от элекса с помощью особых растений, чтобы выработать магию и восстановить жизнь в гармонии с природой.
 Изгои не имеют формального руководства и придерживаются теории, что «выживает наиболее приспосабливающийся». Они используют импровизированное и смертоносное оружие, и потребляют «elex» в виде специализированных препаратов-стимуляторов.
 Клирики фанатично поклоняются богу по имени Калаан и действуют как религиозное полицейское государство, где употребление «elex» категорически запрещено, однако это вещество используется Клириками для питания сложных военных технологий.

Также в игре представлены и другие, неигровые фракции: «Когти» (тайная организация воров), «Альбы» (некогда отколовшаяся от клириков группа суперсолдат, употребляющих элекс в пищу) и «Сепаратисты» (альбы, по разным причинам вышедшие из подчинения центральному командованию).

Геймплей 
Игра ведётся с видом от третьего лица. Предоставляется использование холодного и огнестрельного оружия, магия доступна с развитием сюжета. Игроку доступен свободный выбор фракций.

Территория игры огромна и наполнена живностью. Существуют 4 территории, каждая со своим климатическим ландшафтом: вулканический Игнадон, в котором обосновалась фракция Клирики, Ледяной Дворец Ксакор в горах на самом Севере — прибежище Альбов, главных антагонистов игры, на юге — пышные леса Эдана, подконтрольные Берсеркам. Восток карты — выжженная солнцем пустыня Тавар, территорию которой занимает фракция Изгоев. Хотя в игре и большое водное пространство, кораблей вводить в игру не планируется. Для перемещения доступен реактивный ранец, который позволит исследовать мир с воздуха, и телепорт.

Разработка 
ELEX была анонсирована на фестивале Gamescom 2015, где Piranha Bytes и Nordic Games подтвердили свое участие в проекте. Игра была показана на обложке немецкого журнала GameStar.

Критика 

ELEX получил «смешанные, ближе к средним» отзывы критиков, согласно агрегатору рецензий Metacritic. Большинство критиков похвалили открытый мир и амбиции игры, но жаловались на разрозненную историю, не отвечающее на запросы управление и расстраивающую боевую механику.

IGN заявил, «если вы когда-либо были на свидании с кем-то, кто кажется очень интересным и приятным, но вдруг идут тирады о ящерицах или как Иллюминаты подделали высадку на Луну, у вас есть некоторое понимание моих отношений любви и ненависти к ELEX».

Примечания

Ссылки 
 

Action/RPG
Научно-фантастические компьютерные игры
Компьютерные игры с открытым миром
Компьютерные игры 2017 года
Компьютерные игры, разработанные в Германии
Игры для PlayStation 4
Игры для Xbox One
Игры для Windows
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры